Vecsei Miklós (1964) történész, szociálpolitikus, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat előbb ügyvezető, majd általános alelnöke
Vecsei Miklós (1992) színész, író, művészneve Vecsei Miklós H. (beceneve Hasi)

Hasonló
Vécsey Miklós (egyértelműsítő lap)